Лев Я́ковлевич Ка́рпов:
 Карпов, Лев Яковлевич (1879—1921) — российский химик-технолог и революционер, организатор химической промышленности, член Президиума ВСНХ РСФСР.
 Карпов, Лев Яковлевич — действительный статский советник (1848), контр-адмирал (1844), Георгиевский кавалер (№ 5405, 6 декабря 1836).